Тутанку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північ від Парижа, 20 км на північний схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 199 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 501,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тутанкур на сайті французького Національного інституту географії
 Тутанкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тутанкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Тутанкур на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Тутанкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма